

Geografia 
 Liendo – comune spagnolo nella comunità autonoma della Cantabria

Persone 
 Gastón Liendo – ex calciatore argentino
 Marcos Liendo – pallavolista venezuelano naturalizzato portoricano

Pagine correlate 
 Luis Liendo